Kalling även stavart Calling,  är ettsvenskt  efternamn. Med stavningen Kalling  bärs det  dels av en adelsätt, där den fortlevande grenen har grevlig värdighet, dels av en eller flera ofrälse släkter.  

Offentlig statistik tillgänglig i november 2018 uppger följande antal personer som bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Kalling 85
 Calling 30
Totalt blir detta 115 personer.

Personer med efternamnet Kalling
 Bo Kalling (1892–1975), greve, metallurg och professor
 Ivar Kalling (1881–1938), skådespelare och teaterledare
 Julius Kalling (1844–1922), greve, ingenjör och kartritare
 Mårten Kalling (1705–1765), friherre, militär och ämbetsman
 Pehr Kalling (1701–1795), greve, militär, riksråd, kabinettskammarherre
 Sten Kalling (1894–1992), museiintendent

Se även
 Kalling (adelsätt)
 Kallinge, tätort i Ronneby kommun, Blekinge län
 Kallingar, vardagligt ord för kalsonger

Källor

Svenska efternamn